Schettkat ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schettkat (1902–1945), deutscher Politiker (KPD) 
 Ronald Schettkat (* 1954), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer